

Лівермор-Фоллс — місто, штат Мен
 Лівермор-Фоллс — переписна місцевість, штат Мен